Niefern bezeichnet:

 den Ortsteil Niefern der Gemeinde Niefern-Öschelbronn
 Niefern (Uhrwiller) einen Ortsteil von Uhrwiller im Elsass, in Frankreich.